Lindsey kan syfta på:

 Kungadömet Lindsey – ett anglosaxiskt kungadöme i nuvarande Lincolnshire i östra England under tidig medeltid
 Lindseys stift – ett stift i kungadömet
 Lindsey (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer

Geografi

Antarktis 

 Lindsey (udde),

Storbritannien 

 Lindsey, Suffolk, ort i England,

USA 

 Lindsey, Ohio, ort, Sandusky County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar